Ивано́вская — женская форма русской фамилии ;
Ива́новская — топоним:

Фамилия 
 Сёстры Ивановские:
 Ивановская, Александра Семёновна (1851—1917) — русская революционерка, народница.
 Ивановская, Евдокия Семёновна (1855—1940) — русская революционерка, народница; жена писателя В. Г. Короленко
 Ивановская, Прасковья Семёновна (1852—1935) — русская революционерка, террористка, член партии «Народная воля» и партии эсеров.

 Ивановская, Александра — Мисс Россия 2005 года.
 Ивановская, Александра Васильевна (урожденная Покровская; 1847—1870) — российская переводчица; первая жена профессора КДА Н. И. Ивановского.
 Ивановская, Вильгельмина (1905—1999) — польская женщина-астроном.
 Ивановская, Любовь Андреевна (род. 1989) — российская триатлонистка.
 Ивановская, Мария Романовна (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ивановская, Татьяна Евгеньевна (урождённая Марухес; 1911—2001) — советский и российский патологоанатом, доктор медицинских наук.
 Ивановская, Хелена (1885 или 1886—1973) — Праведная народов мира.

Топоним 
 Ивановская — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Кировском районе Ленинградской области.
 Ивановская — проектное название станции петербургского метрополитена Ломоносовская.

Населённые пункты 
 Архангельская область
 Ивановская — деревня в Вельском районе.
 Ивановская — деревня в Вилегодском районе.
 Ивановская — деревня в Черемушском сельском поселении Котласского района.
 Ивановская — деревня в Шипицынском городском поселении Котласского района.
 Ивановская — деревня в Красноборском районе.
 Ивановская — деревня в Няндомском районе.
 Ивановская — деревня в Плесецком районе.
 Ивановская — деревня в Никольском сельском поселении Шенкурского района.
 Ивановская — деревня в Тарнянском сельском поселении Шенкурского района.

 Вологодская область
 Ивановская — деревня в Бабаевском районе.
 Ивановская — деревня в Белозерском районе.
 Ивановская — деревня в Вашкинском районе.
 Ивановская — деревня в Климушинском сельском поселении Верховажского района.
 Ивановская — деревня в Липецком сельском поселении Верховажского района.
 Ивановская — деревня в Сибирском сельском поселении Верховажского района.
 Ивановская — деревня в Вожегодском городском поселении Вожегодского района.
 Ивановская — деревня в Мишутинском сельском поселении Вожегодского района.
 Ивановская — деревня в Ючкинском сельском поселении Вожегодского района.
 Ивановская — деревня в Вытегорском районе.
 Ивановская — деревня в Нюксенском районе.
 Ивановская — деревня в Сямженском районе.
 Ивановская — деревня в Тарногском районе.
 Ивановская — деревня в Тотемском районе.
 Ивановская — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Ивановская — деревня в Харовском районе.

 Кировская область
 Ивановская — деревня в Афанасьевском районе.

 Краснодарский край
 Ивановская — станица в Красноармейском районе.

 Московская область
 Ивановская — деревня в Егорьевском районе.
 Ивановская — деревня в Дмитровском сельском поселении Шатурского района.
 Ивановская — деревня в Кривандинском сельском поселении Шатурского района.

 Республика Коми
 Ивановская — деревня в Корткеросском районе.
 Ивановская — деревня в Прилузском районе.

 Ярославская область
 Ивановская — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Ивановская 1-я
 Ивановская площадь
 Ивановская область